Illorsuit Tasiat bezeichnet:
 Illorsuit Tasiat (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illorsuit Tasiat (See), See im Distrikt Nuuk, Grönland